Termin formaldehidna transketolaza ima više značenja.

 Transaldolaza
 Formaldehid transketolaza